Motocyklowe Grand Prix Czech 2013 – jedenasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 25 sierpnia 2013 roku na torze Masaryk Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Czechach